

Patronymie

 Ana Galvis Hotz (1855-1934) est la première femme médecin en Colombie et en Amérique latine.
 George Hotz (1989- ) est un hacker informatique. 
 Günter Hotz (1931- ) est un mathématicien et informaticien allemand, pionnier de l’informatique théorique en Allemagne.
 Jeremy Hotz (1963- ) est un acteur et scénariste canadien.
 Joseph Hotz (1847-?) est un général de brigade français.
 Karl Hotz (1877-1941) est un ingénieur et un militaire allemand pendant la Seconde Guerre mondiale ; Feldkommandant de Nantes, abattu le  (d'où l'exécution en représailles des « Cinquante Otages », parmi lesquels Guy Môquet).

Voir aussi
 Annemarie Huber-Hotz (1948- ) est une personnalité politique suisse.